Happiness, signifiant « bonheur » en anglais, peut référer à :

Littérature 

 , manga de Shūzō Oshimi publié en .

Théâtre 

 , pièce de théâtre de  créée en .

Série télévisée 
 , sitcom britannique diffusée du  au  sur .
 , série télévisée sud-coréenne diffusée du  sur tvN

Cinéma 

 Happiness, film de  sorti en  ;
 , titre original du film Le Bonheur en ménage de  sorti le  ;
 , titre anglais du Bonheur, film de Marcel L'Herbier sorti le  ;
 , titre anglais du Bonheur (), film d' sorti en 1935 ;
 , titre anglais de , film d' sorti en 1956 ;
 , titre anglais du Bonheur, film d'Agnès Varda sorti le  ;
 , film de  sorti le  ;
 , film de  sorti le  ;
 , film documentaire franco-finlandais de Thomas Balmès sorti le .

Entreprise 
 Happiness Distribution

Musique

Groupe 

 , groupe finlandais de rock alternatif ;
 , groupe japonais de pop.

Album 

 , EP de  sorti en  ;

 Happiness?, album de Roger Taylor sorti le  ;

 , album de Michael Rose sorti le  ;

 , album d'Our Lady Peace sorti le  ;

 , album de The Beloved sorti le  ;
 , album de Dance Gavin Dance sorti le  ;
 , album de Fridge sorti le  ;
 , album des Hurts sorti le  ;
 , album de Lisa Germano sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album des Weepies sorti le .

Chanson 

 , chanson issue de la comédie musicale  ;
 , chanson issue de la comédie musicale  ;

 , chanson de Deep Purple présente sur l'album Shades of Deep Purple sorti en  ;

 , chanson de Kaela Kimura présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson d'Alexis Jordan présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson d'Arashi présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Black Uhuru présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de The Blue Nile présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Built to Spill présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Elliott Smith présente sur l'album Figure 8 sorti le  ;
 , chanson de The Fray présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Goldfrapp présente sur l'album Seventh Tree sorti le  ;
 , chanson de Kasabian présente sur l'album West Ryder Pauper Lunatic Asylum sorti le  ;
 , chanson de Lee Ann Womack présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Michael Rose présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Orson présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1995 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson des Pointer Sisters présente sur l'album  sorti en  ;
 , single de Red Velvet sorti en 2014 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Robert Palmer présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Sam Sparro présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Susumu Hirasawa présente sur l'album  sorti le , bande son de  ;
 , chanson de Vanessa Lynn Williams présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Will Young présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi 

 

Homonymie de titre